Diamond Head (Hawaje) – krater wulkaniczny na Hawajach
 Diamond Head (zespół muzyczny) – brytyjska grupa muzyczna wykonująca heavy metal.